Ivaň kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Ivaň (okres Brno-venkov)
 Ivaň (okres Prostějov)